Molnár Mihály (1903–1991) református hitépítő, író
Molnár Mihály (1918–1980) rádiórendező
Molnár Mihály (1947) labdarúgó (Bp. Honvéd, Szegedi EOL)